Althea Gibson ha battuto in finale Angela Mortimer 8–6 6–2.

Teste di serie
 Althea Gibson (campionessa)
 Christine Truman (quarto turno)
 Dorothy Knode (secondo turno)
 Maria Bueno (quarti di finale)
 Shirley Bloomer (quarti di finale)
 Zsuzsa Körmöczy (semifinali)
 Janet Hopps (secondo turno)
 Karol Fageros (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1958